Алешковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область 
 Алешковское сельское поселение — входит в Терновский район

Костромская область 
 Алешковское сельское поселение — входит в Межевской район